Maria Pavlova är verksam som animatör, har till exempel gjort animerade filmer där Sveriges kung Carl XVI Gustaf får spela huvudrollen. Kännetecknande för Marias filmer är att hon använder sig av frimärken där kungen är motivet för att med hjälp av dessa gestalta honom.

Svenska animatörer
Kvinnor
Levande personer